Breite Straße 6 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Breite Straße 6 (Quedlinburg)
 Breite Straße 6 (Wernigerode)